Aškenaška sinagoga u Tuzli
Sefardska sinagoga u Tuzli